«Осторожно, модерн!» — юмористический телесериал, в главных ролях которого снимались Сергей Рост и Дмитрий Нагиев. Транслировался на «Шестом канале» и СТС с 1996 по 1998 год.
Режиссёры и авторы идеи — Андрей Балашов и Анна Пармас, бывшие сотрудники радио «Модерн», также к авторам идеи причисляет себя и Дмитрий Нагиев.

История создания и развития

«Полный модерн» (1995) 
История сериала началась с выпусков, выходивших на «Региональном телевидении» Санкт-Петербурга (позднее «РЕН ТВ Петербург») в 1995 году. За производство шоу отвечало радио «Модерн» сначала при содействии студии «РИЧ», а затем совместно с компанией Игоря Крутого «АРС Медиа». Первые эпизоды проекта вышли в формате показа музыкальных клипов, которые предваряли диалоги ведущих, затем к конферансу добавились юмористические скетчи, один из которых назывался «Семья Нагиева», в нём шоумен пародировал свою жену, радиоведущую Алису Шер, и бабушку с дедушкой. По словам Андрея Балашова, первоначально в программе снимались Дмитрий Нагиев и Алла Довлатова (некоторые выпуски Довлатова вела единолично, в таких случаях с ней в скетчах играли диджеи радио «Модерн» и актёр Станислав Концевич), но вскоре по инициативе Нагиева Довлатову заменили на Сергея Роста. Несколько иначе описывает ситуацию сам Рост:

Сначала мы попробовали вести программу втроём с Довлатовой, но с Аллой работать трудно: если она начинает говорить, то говорит всю программу. Мы с Нагиевым делали скетч-шоу, всё сочинялось на ходу, лишнее вырезалось…

После того, как Рост стал постоянным партнёром Нагиева по проекту, в заставке программы стал звучать трек Dodo от Circus Doop. Одним из спонсоров шоу являлась компания Cadbury, по причине чего в программе в больших количествах присутствовала реклама шоколадных батончиков, пародировавший сериал «Твин Пикс» эпизод даже имел название «Wisp Peaks». По словам Алисы Шер, помимо скетчей и клипов в программе присутствовали интервью Нагиева со звёздами шоу-бизнеса под названием «На скамейке у Дмитрия Нагиева», в частности, гостями одного из выпусков были Профессор Лебединский и солист группы «Русский размер» Виктор Бондарюк. Данные режиссёров о количестве выпусков разнятся: по информации Балашова, было отснято 28 серий, а по подсчётам Пармас — около 40. Однажды Нагиев отказался брать в программу в качестве гостя дочку одного из «слуг народа», после чего «Региональное телевидение» начало требовать с создателей проекта деньги за размещение шоу в эфире, в результате они приняли решение перейти на «Шестой канал».

«Осторожно, модерн!» (1996—1998) 
В 1996 году сериал был переименован в «Осторожно, модерн!», съёмки первой серии состоялись 11 апреля, а менее чем через две недели прошла премьера в телеэфире. Каждая серия длительностью 21-27 минут имела независимый сюжет. Первые серии 1996 года так же, как и «Полный модерн», выходили, прерываясь на клипы, но после перехода сериала на СТС по настоянию генерального директора канала Сергея Скворцова от клипов полностью отказались. 

В отличие от «Полного модерна», в новом проекте изначально отсутствовали интервью со звёздами (для реализации данного сегмента осенью 1997 года на СТС создателями «Осторожно, модерн!» было выпущено шоу «Однажды вечером», которое вели Нагиев и Рост). После начала сотрудничества создателей сериала с СТС стоимость одного выпуска составляла около 500 долларов, из которых по 100 получали Нагиев и Рост в качестве гонораров. Невзирая на такой низкий бюджет, создатели не боялись использовать в саундтреке большое количество популярных и культовых музыкальных произведений, в том числе из фильмов Серджо Леоне, Квентина Тарантино и Эмира Кустурицы. Главной же музыкальной темой сериала являлась мелодия Reach Up от Perfecto Allstarz. Одним из спонсоров сериала продолжила выступать Cadbury, в обмен на финансовую поддержку проекта Рост снимался в рекламных роликах шоколада . 

К весне 1998 года бюджет одной серии вырос до двух с половиной тысяч долларов, но в связи с тем, что телеканал РТР предложил создателям шоу снимать новые серии с бюджетом как у программы «Городок» (18 тысяч долларов), канал СТС в ответ предложил вдвое бо́льшую сумму и заказал 28 новых серий, при этом создатели решили переформатировать шоу, превратив его в полноценный сериал с единым местом действия — коммунальной квартирой. Однако новый формат шоу был закрыт после показа двух премьерных серий в октябре 1998 года, поскольку СТС из-за дефолта был не в состоянии продолжить финансирование проекта, по причине чего создатели были вынуждены искать новый канал для шоу. 

Всего было выпущено 96 серий, из которых 56 были изданы на DVD (38—93 серии). 

На съёмки одной серии уходили сутки, столько же времени было необходимо на её монтаж.

 Список серий

 Сезон 1

 Сезон 2

 Сезон 3

 Сезон 4

 Сезон 5

«Полный модерн!» (1999—2000) 

Спустя почти год после закрытия «Осторожно, модерн!» на канале РТР вышел новый малобюджетный проект «Полный модерн!». Создатели вернулись к изначальному названию шоу, поскольку название «Осторожно, модерн!» принадлежало СТС. Мелодия заставки была такой же, как и у предшественника. Серии 1-4 повествуют о двух сценаристах, пишущих сценарий сериала про больницу (сцены с участием сценаристов перемежаются сценами из неснятого сериала), а в сериях 5-14 рассказывается о жизни семейства милиционера Рылова, обитающего в Москве по адресу: ул. Красных Армянских Партизан, д. 13, кв. 35 (в 10-й серии — кв. 157). Один съёмочный блок сериала мог длиться до пяти суток подряд. Контракт был на 14 серий и продлён не был, поскольку, по словам Нагиева, сначала руководители государственного телеканала заявляли создателям сериала, что денег на производство новых серий не будет до выборов Президента, затем попросили подождать до инаугурации Владимира Путина, после чего «обложили абсолютно непомерными требованиями», в результате команда проекта решила разорвать сотрудничество с РТР, «потому что делать весёлый андеграунд в таких условиях катастрофически невозможно».

Персонажи 
 Серии 1-4
 Сценаристы (Нагиев и Рост) — дуэт авторов, пишущих сценарий для сериала про больницу. Ведущую роль играет сценарист, исполняемый Ростом, второй сценарист преимущественно критически оценивает идеи первого и ставит перед ним вопросы. Регулярно связываются по телефону с продюсером, решениям которого подчиняются беспрекословно.
 Борис Иванович Козловский (Рост) — «новый русский», банкир, миллионер первой волны, заработавший начальный капитал, продавая моржовый клык как китовый ус; ныне сопредседатель движения «Право и лево».
 Василий Кондратьевич Кайло (Рост) — темпераментный и брутальный сварщик, суровый представитель простого народа, не терпящий унижений.
 Кондратий Васильевич Гималайский (Нагиев) — слабохарактерный интеллигент, способный в экстренных случаях жёстко защищать свои интересы. Ранее персонаж появлялся в эпизодах «Экзамен», «Школа № 666» и «Переэкзаменовка» из сериала «Осторожно, модерн!».
 Клавдия Ивановна (Нагиев) — хладнокровная регистраторша преклонного возраста, любящая раболепствовать.
 Маша (Нагиев) — медсестра, дружелюбная, но не особо умная сплетница.
 Вассерман (Нагиев) — лживый, циничный, властный и расчётливый главврач больницы, обожающий наживаться на больных.
 Манту (Нагиев) — врач, заменяющий Вассермана, когда того сажают в тюрьму. Продюсер решает сэкономить на актёрах и распоряжается, чтобы роль Манту исполнял актёр, игравший Вассермана, поэтому Манту отличается от Вассермана только наличием усов. Коронная фраза: «Дальше без меня».
 Жена Манту (Рост) — сексуально озабоченная и непривлекательная женщина, маниакально верная своему мужу.
 Ширинкин (Рост) — главный хирург, доброжелательный только по отношению к тем, у кого есть деньги и власть. Тщательно скрывает нетрадиционную сексуальную ориентацию.

 Серии 5-14
 Николай Гаврилович Рылов (Нагиев) — милиционер в звании старшего лейтенанта, алкоголик, пьющий в том числе с висящим на стене календарём с изображением Дмитрия Нагиева; дебошир, психопат, имеющий национальные предрассудки.
 Евдокия Петровна (Рост) — жена Рылова, домохозяйка, по выходным подрабатывающая в магазине, который она мечтает превратить в свою собственность. Фанатка группы «Руки Вверх!».
 Даша (Нагиев) — дочь Николая и Евдокии, студентка, состоящая в сексуальных связях с арабами и подрабатывающая проституцией.
 Марья Гавриловна (Рост) — тёща Рылова, хозяйка квартиры, политически активная гражданка, презирающая Николая и приходящая в ярость, когда он указывает на её избыточный вес.
 Иван Данилович Заточный (Рост) — любящий ломать четвёртую стену в момент прихода к Рыловым друг и начальник Николая, полковник, опекающий его и проявляющий заинтересованность в его карьерном росте; при смене настроения, однако, обещает понизить Рылова в звании. Образ Ивана Даниловича очень схож с образом комбата Багратионова из сериала «Осторожно, модерн! 2».
 Зина (Рост) — застенчивая, инфантильная и легковнушаемая жена Ивана Даниловича.
 Сергей Вадимович Нидвораев (Нагиев) — врач, любовник Евдокии, лживый и любвеобильный мужчина, страшно завидующий своему брату-близнецу — нефтянику из Тюмени.
 Ильяс Молодцов (Нагиев) — журналист, ведущий рубрики «Интересный собеседник без абажура» в некой телепередаче.

«Осторожно, модерн! 2» (2001—2004) 

В 2001 году выходит сериал «Осторожно, модерн! 2». Действие сериала происходит в Санкт-Петербурге, в одном доме по адресу: ул. Красных (в некоторых сериях — Красивых) Молдавских Партизан, д. 25, где живут главные герои — три семьи: Задовы, Тракторенко и Сморковичевы. Всего вышло 94 серии.

«Осторожно, модерн! 2004» (2003) 

«Осторожно, модерн! 2004» (другое название — «Барская усадьба») — снятый в усадьбе Приютино новогодний телемюзикл с приглашёнными звёздами эстрады и кино, вышедший на канале СТС 31 декабря 2003 года.

Фильм является последней совместной актёрской работой Дмитрия Нагиева и Сергея Роста.

 Сюжет
Герои сериала «Осторожно, модерн! 2» вместе с новыми эксцентричными персонажами в исполнении звёзд шоу-бизнеса встречают Новый год в поместье XIX века под Санкт-Петербургом. Главное действующее лицо мюзикла — помещик Задов — готовится к приезду царя, чему активно пытается помешать злейший враг Задова — завидующий во всём Василию Петровичу (включая размеры усадьбы) сосед Тарас Пастушенко.

 В ролях
 Дмитрий Нагиев — Василий Задов / Прошка (Пашка) / Танька
 Сергей Рост — Нина Задова / Тарас Пастушенко / помещик Тракторенский (Бульдозер) / полковник Багратионов (комбат)
 Филипп Киркоров — Федька
 Александр Цекало — царь
 Фёдор Бондарчук — Жора, разбойник
 Катя Лель — англичанка
 Пьер Нарцисс — Александр Пушкин
 «240 тонн» — кухарки
 Глюк’oZa — Натали
 «Чай вдвоём» — дровосеки «Отпетые мошенники» — судебные приставы «Сливки» — служанки Задова «Блестящие» — дворовые девки, мечтающие стать царицами''

«Осторожно, Задов!» (2004—2006) 

В 2004 году выходит сериал «Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика», спин-офф «Осторожно, модерн! 2» про жизнь прапорщика Задова. Вместо партнёра Нагиева по съёмкам Сергея Роста снимались Андрей Федорцов, Игорь Лифанов, Александр Половцев и другие. Всего вышло 29 серий.

«Zадов in Rеалити» (2006—2007) 

Последняя часть сериала про прапорщика Задова вышла на канале «РЕН ТВ» осенью 2006 года под названием «Zадов in Rеалити: Кто хочет жить в ПентхауZе?». Контракт с телеканалом был на 26 серий и продлён не был; в лидеры телевизионных рейтингов сериал никогда не попадал, а в прессе не удостоился ни одного обзора. Последняя серия вышла в январе 2007 года.

Серии снимались в режиме пародии на шоу со скрытой камерой: прапорщик Задов и его соседи становятся участниками реалити-шоу. В их квартирах устанавливают скрытые камеры, следящие за жизнью жильцов. Цель реалити-шоу — выявить победителя, которому достанется главный приз — пентхаус, построенный на крыше дома.
По условиям конкурса, об участии в реалити-шоу знают только Задов, Приходько, Пержо и Рылов, а их семьи не должны догадываться об этом. Также участники должны выполнять различные задания, которые им даёт ведущий.

Мысли о возобновлении проекта 
Дмитрию Нагиеву часто советуют возобновить «Осторожно, модерн!»:

В 2014 году Сергей Рост сказал, что не верит в возможность возрождения сериала:

В свою очередь, режиссёр Анна Пармас не оставляет надежд на продолжение:

По мнению Андрея Балашова, сериал не вписывается в нынешние предпочтения телевизионных менеджеров:

Вещание

Награды 
В 1997 году проект «Осторожно, модерн!» получил премию II Открытого российского телефорума «Новому времени — новое телевидение» в номинации «Ведущий развлекательной программы» (Дмитрий Нагиев, Сергей Рост).

См. также 

 Осторожно, модерн! 2
 Осторожно, Задов!
 Городок

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Телесериалы России 1990-х годов
Телесериалы России, запущенные в 1996 году
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы СТС
Телевизионные юмористические программы
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России
Травести
Телесериалы России, завершённые в 1998 году
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Санкт-Петербурге
Телепередачи фирмы «АРС»